

Голі-Кросс — місто, штат Аляска
 Голі-Кросс — місто, штат Айова